

Lokalizacje

USA 
 Eisenstein – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Železná Ruda (niem. Markt Eisenstein)

Niemcy 
 Eisenstein – szczyt w Alpach Türnitzkich
 Bayerisch Eisenstein – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Osoby 
 Gabriel von Eisenstein – bohater operetki Zemsta
 Michaił Osipowicz Eisenstein – rosyjski architekt i inżynier
 Siergiej Michajłowicz Eisenstein – rosyjski reżyser

Inne 
 dworzec Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
 (20174) Eisenstein – planetoida